Хакупу:

 Хакупу — деревня, расположенная в южной части острова Ниуэ (владение Новой Зеландии).
 Хакупу — один из 13 округов Ниуэ (владение Новой Зеландии).